Люга́н, Люґан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 580 км на південь від Парижа, 27 км на північний схід від Тулузи, 45 км на південний захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 260 осіб у працездатному віці (15-64 років) 204 були активні, 56 — неактивні (показник активності 78,5%, у 1999 році було 72,0%). З 204 активних працювало 195 осіб (104 чоловіки та 91 жінка), безробітних було 9 (6 чоловіків та 3 жінки). Серед 56 неактивних 18 осіб було учнями чи студентами, 19 — пенсіонерами, 19 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 407,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Люган на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн